La palabra travesura o travesuras puede referirse a:

 Un sinónimo de broma.
 Travesura, álbum de Inti-Illimani Histórico.
 Travesuras, canción de Nicky Jam.